

Stadi 
Oval Lingotto (noto anche come Oval) – stadio per il pattinaggio di velocità situato a Torino
The Oval  – stadio di calcio situato a Belfast
The Oval  – stadio di cricket situato a Londra

Altro 
Oval  – gruppo musicale tedesco
 Oval  – stazione della metropolitana di Londra

Pagine correlate 
 Ovale (disambigua)